Ильинская Наталья Глебовна — российский учёный-филолог и преподаватель, ректор Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Доктор филологических наук, профессор. Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (2005). Член Совета по науке при Губернаторе Камчатского края.

Биография

Награды и звания 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002)
 Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» (2008)
 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Камчатского края
 Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (2005)
 Почётный профессор Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (2008)

Ссылки 
 [www.famous-scientists.ru/4170 Учёные России]
 Ректорат КамГУ имени Витуса Беринга
 Народный штаб (Камчатский край)

Филологи России
Ректоры вузов Петропавловска-Камчатского